Санго Харукава (яп. 春河35, англ. Harukawa Sango) — японская карикатуристка, иллюстратор, мангака. Известна иллюстрированием и дизайном персонажей манги Проза бродячих псов.

Биография 
Место рождения — город Иокогама, префектура Канагава, Япония.

Дата рождения — 2 мая.

Период деятельности — с 2013 года.

Манга 

 Bungo stray dogs — издан 22 том (文豪ストレイドッグス).

Аниме 
 Великий из бродячих псов (文豪ストレイドッグス) (TV1) — 2016.
 Великий из бродячих псов (文豪ストレイドッグス) (TV2) — 2016.
 Великий из бродячих псов OVA (文豪ストレイドッグス) — 2017.
 Великий из бродячих псов Фильм (文豪ストレイドッグス. DEAD APPLE) — 2018.
 Великий из бродячих псов (文豪ストレイドッグス) (TV3) — 2019.

Ранобэ 
 Великий из бродячих псов. Вступительный экзамен Дадзая Осаму.
 Великий из бродячих псов. Дадзай Осаму и темная эра.
 Великий из бродячих псов. Неизвестная история создания «Детективного агентства».
 Великий из бродячих псов. 55 минут.
 Великий из бродячих псов. Другая история. Юкито Аяцудзи против Кегоку Нацухико.
 Великий из бродячих псов. Пятнадцать.
 Великий из бродячих псов. BEAST.
 Великий из бродячих псов. Предвестник шторма.

Мангаки
Художники Японии